Osterwalder ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Osterwalder (* 1942), Schweizer Physiker und Mathematiker
 Markus Osterwalder (* 1947), Schweizer Autor
 René Osterwalder (* 1954), Schweizer Sexualstraftäter
 Rolf Osterwalder (* 1954), Schweizer Fußballspieler
 Walter Osterwalder (1934–2016), Schweizer Ruderer